Mateusz I Alzacki (1137-1173) – hrabia Boulogne
 Mateusz I – koptyjski patriarcha Aleksandrii 1378-1408
 Mateusz I – patriarcha Konstantynopola w latach 1397-1410

Zobacz też